hrabstwo DeSoto (ang. DeSoto County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo DeSoto (ang. DeSoto County) w USA, w stanie Missisipi